Bear Cove kan verwijzen naar verschillende Canadese plaatsen:

 Bear Cove (Brits-Columbia), een natuurlijke haven in Brits-Columbia
 Bear Cove (Baie Verte), een plaats op Newfoundland
 Bear Cove (Great Northern Peninsula), een plaats op Newfoundland
 Bear Cove (Digby), een plaats in Nova Scotia
 Bear Cove (Halifax), een plaats in Nova Scotia